Johannesgymnasium ist der Name folgender Schulen:

* Johannesgymnasium Breslau
 Johannes-Gymnasium Lahnstein

Siehe auch:
 Johanneum
 Johannes-Schule